Ýokary Liga (2000) – 8. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Turkmenistanie. W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Nisa Aszchabad. Nowym mistrzem Turkmenistanu został zespół Köpetdag Aszchabad. Tytuł króla strzelców zdobył Amandurdy Annadurdyýew, który w barwach klubu Köpetdag Aszchabad strzelił 13 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Ýokary Liga

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turkmenistanie
2000 w piłce nożnej
Turkmenistan w XX wieku